Zahavi ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Zahavi (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Amotz Zahavi  (1928–2017), israelischer Soziobiologe und Evolutionstheoretiker
 Avishag Zahavi (1922–2021), israelische Pflanzenphysiologin und Evolutionstheoretikerin
 Dan Zahavi (* 1967), dänischer Philosoph
 Dror Zahavi (* 1959), israelischer Filmregisseur
 Eran Zahavi (* 1987), israelischer Fußballspieler
 Lili Zahavi (* 1992), deutsche Schauspielerin und Filmemacherin
 Pini Zahavi (* 1955), israelischer Spielervermittler im Bereich des Profifußballs
 Uri Zahavi (* 1990), israelisch-deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator